Austria:
 Treffen am Ossiacher See – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Villach-Land

Osoby:
 Ulrich II. von Treffen
 Wolfrad von Treffen